csata, katonai fogalom
Csata, község Szlovákiában